L'edizione 1989 della 2. divisjon vide le vittorie finali di Fyllingen e Strømsgodset.

Classifica finale

Gruppo A

Verdetti del gruppo A
Fyllingen promosso nella Tippeligaen.
Djerv 1919 alle qualificazioni alla Tippeligaen.
Vard Haugesund, Vidar e Clausenengen retrocesse.

Gruppo B

Verdetti del gruppo B
Strømsgodset promosso nella Tippeligaen.
HamKam alle qualificazioni alla Tippeligaen.
Drøbak/Frogn, Harstad e Bodø/Glimt retrocesse.

Qualificazioni per la 1. divisjon 1990

Verdetti delle qualificazioni per la 1. divisjon 1990
Vålerengen mantiene un posto nella 1. divisjon.

Collegamenti esterni
 Risultati e statistiche del  e del  su Fotball.no

Calcio nel 1989
Campionato norvegese di calcio